

Geografia 
 Daphne – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alabama, w hrabstwie Baldwin
 Daphne – grupa wysp w archipelagu Galapagos

Ludzie

Osoby o imieniu Daphne 
 Daphne Akhurst Cozens (wł. Daphne Jessie Akhurst Cozens) – australijska tenisistka
 Daphne Arden – angielska lekkoatletka
 Daphne Groeneveld – holenderska modelka
 Daphne Hasenjäger (wł. Daphne Lilian Evelyn Robb-Hasenjäger) – południowoafrykańska lekkoatletka
 Daphne Zuniga (wł. Daphne Eurydice Zuniga) – amerykańska aktorka
 Daphne du Maurier – angielska pisarka

Postaci fikcyjne 
 Daphne Blake

Taksonomia 
 Daphne (wawrzynek) – rodzaj roślin z rodziny wawrzynkowatych
 
 daphne – epitet gatunkowy, np. Adicella daphne, Brenthis daphne, Cophura daphne, Didea daphne, Huonia daphne, Lasioglossum daphne, Orsa daphne, Orthotylus daphne, Polyrhachis daphne, Potamyia daphne, Thomasomys daphne, Trupanea daphne, Trypeta daphne

Inne 
 Daphne – planetoida o numerze katalogowym 41
 Daphne – seria anime
 Daphne (Dafne) – w mitologii greckiej jedna z nimf, ukochana Apollina
 „Daphné” – francuski okręt podwodny z czasów I wojny światowej i okresu międzywojennego

Zobacz też 
 Dafne – strona ujednoznaczniająca
 Daphne Plane – planetoida o numerze katalogowym 2645